Renukoot (o Renukut) è una suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, di 53.524 abitanti, situata nel distretto di Sonbhadra, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe II (da 50.000 a 99.999 persone).

Geografia fisica 
La città è situata a 24° 11' 60 N e 83° 1' 60 E e ha un'altitudine di 283 .

Società

Evoluzione demografica 
Al censimento del 2001 la popolazione di Renukoot assommava a 53.524 persone, delle quali 30.315 maschi e 23.209 femmine. I bambini di età inferiore o uguale ai sei anni assommavano a 7.562, dei quali 4.067 maschi e 3.495 femmine. Infine, coloro che erano in grado di saper almeno leggere e scrivere erano 39.105, dei quali 24.188 maschi e 14.917 femmine.

Note 

Centri abitati dell'Uttar Pradesh